

Persone
 Aldo Notari (1932-2006) – giocatore di baseball e dirigente sportivo italiano
 Angelo Notari (1566-1663) – compositore italiano
 Eduardo Notari (1903-1986) – attore, aiuto sceneggiatore e regista italiano
 Elvira Notari, nata Maria Elvira Giuseppa Coda (1875-1946) – regista cinematografica italiana
 Guido Notari (1893-1957) – conduttore radiofonico e attore italiano
 Louis Notari (1879-1961) – scrittore, poeta e politico monegasco
 Marco Notari (1979) – cantautore italiano
 María Clara Notari (...) – scenografa, designer e attrice argentina
 Massimiliano Notari (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mattia Notari (1979) – ex calciatore italiano
 Paolo Notari (1961) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Umberto Notari (1878-1950) – giornalista, scrittore ed editore italiano

Altro
 Biblioteca Louis Notari in franc. Bibliothèque Louis Notari – biblioteca nazionale del Principato di Monaco
 Stadio Quadrifoglio - Aldo Notari – stadio di Parma per il baseball